Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010 odbyło się w dniach 21–25 sierpnia w hali Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre w Singapurze. Zawodnicy rywalizowali w dziewięciu konkurencjach (4 męskie, 4 żeńskie i 1 mieszana). W zawodach ogółem wystartowało 104 zawodników.

Kwalifikacje 
Kwalifikacje na igrzyska było można uzyskać podczas Mistrzostw świata kadetów w 2009 roku. Zawodnicy musieli być urodzeni między 1 stycznia 1993 a 31 grudnia 1994 roku.

Medale

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Judo na oficjalnej stronie Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010